Серге́й Чугуно́в:
  
 Чугунов, Сергей Васильевич (1924—2003) — российский художник, архитектор-реставратор, краевед.
 Чугунов, Сергей Сергеевич (1910—?) — советский учёный, кандидат технических наук, дважды лауреат Сталинской премии.